Le nom église Saint-Bertrand peut désigner :
 l'église Saint-Bertrand du Mans ;
 l'église Saint-Bertrand-de-Comminges de Saint-Lary ;
 l'église Saint-Bertrand de Seilhan.